Подгоринский сельский совет () — входит в состав
Кобелякского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Подгора.

Населённые пункты совета 
 
 с. Подгора 
 с. Чкалово

Примечания